Приволжское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Приволжское сельское поселение — входит в Светлоярский район Волгоградской области
 Приволжское сельское поселение — входит в Кимрский район Тверской области
 Приволжское сельское поселение — входит в Мариинско-Посадский район Чувашии
 Приволжское сельское поселение — входит в Мышкинский район Ярославской области

См. также 
 Приволжское муниципальное образование